Karl Schöppe ist der Name folgender Personen:

* Karl Schöppe (Reeder) (1846–1904), deutsch-böhmischer Kaufmann, Reeder, Spediteur und Politiker
 Karl Schöppe (Politiker) (1880–1939), böhmischer Politiker
 Karl Schöppe (Stenograf) (1851–1915), deutscher Stenograf und Autor von Büchern über Naumburg (Saale)